Змагання зі спринту серед жінок на Чемпіонаті світу з трекових велоперегонів 2015 відбулись 20–21 лютого.

Результати

Кваліфікація
Кваліфікація розпочалась о 14:00.

1/16 фіналу
Заїзди 1/16 фіналу розпочались о 15:05.

1/8 фіналу
Заїзди 1/8 фіналу розпочались о 16:40.

Перезаїзд 1/8 фіналу
Перезаїзд 1/8 фіналу відбувся о 18:10.

Чвертьфінали
Заїзди 1 розпочались о 20:00, заїзд 2 о 21:05.

Заїзд за 5–8-ме місця
Заїзд за 5–8-ме місця відбувся о 22:00.

Півфінали
Заїзди 1 розпочались о 19:00, заїзд 2 о 19:30 і заїзд 3 о 19:50.

Фінали 
Заїзди 1 розпочались о 20:45 і заїзд 2 о 21:20.

Примітки 

спринт (жінки)
Чемпіонати світу з трекових велоперегонів — спринт (жінки)